Iset – bogini egipska
 Iset – żona egipskiego faraona Totmesa II
 Iset – rzeka w Rosji
 Iset – jezioro w Rosji
 Iset – osiedle typu miejskiego w Rosji